Гильдемайстер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гильдемайстер, Альфред (1875—1928) — немецкий политик.
 Гильдемайстер, Ганс (род. 1956) — чилийский теннисист и теннисный тренер.
 Гильдемайстер, Карл (1820—1869) — немецкий архитектор.
 Гильдемайстер, Лаура (более известна под фамилией Аррайя; род. 1964) — перуанская профессиональная теннисистка и теннисный тренер.
 Гильдемайстер, Иоганн (1812—1890) — немецкий востоковед.
 Гильдемайстер, Отто (1823—1902) — немецкий журналист и переводчик.